

Toponyme 

 Poligny, commune française du département de l'Aube ;
 Poligny, commune française du département du Jura, dont 
 Bataille de Poligny (1638)
 Seconde bataille de Poligny (1638)
 Poligny, commune française du département de Seine-et-Marne ;
 Poligny, ancienne commune française du département de la Vienne, aujourd'hui intégrée à Chouppes ;
 Poligny, commune française du département des Hautes-Alpes.

Patronyme 

 Famille de Poligny, famille éteinte de la noblesse française, d'extraction féodale, originaire de Franche-Comté.
 Jacques de Poligny (1545?-1592), seigneur de Poligny en Dauphiné et homme de guerre, l'un des lieutenants de François de Bonne de Lesdiguières.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France